Lucjusz Emiliusz Mamercinus (trybun) – rzymski trybun wojskowy z władzą konsularną w 391, 389, 387, 383, 382 i 380 p.n.e.
 Lucjusz Emiliusz Mamercinus (konsul) – konsul rzymski w 366 i 363 p.n.e.
 Lucjusz Emiliusz Mamercinus Privernas – konsul rzymski w 341 i 329 p.n.e.

Strony ujednoznaczniające